|-
| 152701 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152702 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152703 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152704 ||  || 17 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 152705 - ||  || 23 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152706 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152707 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 152708 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152709 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152710 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152711 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152712 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152713 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152714 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152715 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152716 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152717 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152718 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152719 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152720 - ||  || 14 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 152721 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152722 - ||  || 20 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 152723 ||  || 22 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 152724 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152725 - ||  || 17 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152726 - ||  || 24 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152727 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152728 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152729 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152730 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152731 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152732 - ||  || 13 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 152733 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 152734 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152735 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152736 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152737 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152738 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152739 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152740 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152741 - ||  || 16 noiembrie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 152742 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152743 - ||  || 22 decembrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 152744 ||  || 23 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 152745 - ||  || 24 decembrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 152746 - ||  || 22 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152747 - ||  || 22 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152748 - ||  || 28 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 152749 - ||  || 17 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 152750 Brloh ||  || 21 ianuarie 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 152751 - ||  || 16 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152752 - ||  || 9 februarie 1999 ||  || 
|-
| 152753 - ||  || 7 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152754 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152755 - ||  || 9 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152756 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152757 - ||  || 12 mai 1999 ||  || 
|-
| 152758 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152759 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152760 - || 1999 KH || 16 mai 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152761 - || 1999 LE || 4 iunie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 152762 - ||  || 8 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152763 - ||  || 10 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152764 - ||  || 8 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152765 - ||  || 8 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152766 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152767 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152768 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152769 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152770 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152771 - ||  || 10 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152772 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152773 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152774 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152775 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152776 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152777 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152778 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152779 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152780 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152781 - ||  || 10 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152782 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152783 - ||  || 7 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 152784 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 152785 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152786 - || 1999 TS || 1 octombrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 152787 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152788 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152789 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 152790 - ||  || 3 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152791 - ||  || 6 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152792 - ||  || 7 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152793 - ||  || 12 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152794 - ||  || 14 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152795 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152796 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152797 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152798 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152799 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 152800 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-